

Personaggio 
Lassie – Rough Collie protagonista di romanzi, film e serie televisive

Cinema 
Torna a casa, Lassie! (Lassie Come Home) – film del 1943 diretto da Fred McLeod Wilcox
Lassie (Lassie) – film del 1994 diretto da Daniel Petrie
Lassie (Lassie) – film del 2005 diretto da Charles Sturridge

Televisione 
Lassie – serie televisiva statunitense (1954-1973)
Lassie (The New Lassie) – serie televisiva statunitense (1989-1991)
Lassie – serie televisiva canadese (1997-1999)